Gladiator (latein. gladius „Stoßschwert“) steht für:
 Gladiator, Berufskämpfer in öffentlichen Schaustellungen im Römischen Reich
 Gladiator, NATO-Codename des sowjetische Boden-Luft-Lenkwaffensystems SA-12A, siehe S-300W
 Jeep Gladiator, Pick-up
 Société Gladiator, ehemaliger französischer Hersteller von Fahrrädern und Autos
 Gloster Gladiator, letztes Doppeldecker-Jagdflugzeug der Royal Air Force (ab 1934)
 Gladiator (Band), slowakische Metal- und Grunge-Band

 Gladiatoren (Mantophasmatodea), Ordnung carnivorer Insekten

Personen:
 Gladiator (* 1977), US-amerikanischer Wrestler, siehe Jeff Hardy
 Anne Galdiator (* 1962), deutsche Bridge-Spielerin
 Dennis Gladiator (* 1981), deutscher Politiker (CDU)

US-amerikanische Spielfilme:
 Fäuste – Du mußt um Dein Recht kämpfen (Gladiator, 1992), mit Cuba Gooding junior
 Gladiator (Film) (2000) – Regie: Ridley Scott

Siehe auch:
 Gladiators
 Die Gladiatoren